KZK peut être :
 le code OACI de la compagnie Air Kazakhstan,
 l'abréviation de Kortrijkse Zwemkring, club belge de water-polo.